bér: valamilyen munkáért kapott ellenérték.
Bér patak
Bér település Nógrád megyében
Kisbér